Села:
Червона Балка — Дніпропетровська область, Криничанський район
Червона Балка — Полтавська область, Лохвицький район
Червона Балка — Харківська область, Барвінківський район